Кубок Футбольной лиги 2012/13 — 53-й розыгрыш турнира под названием Кубок Футбольной лиги. Турнир также известен как Кубок Capital One, назван в честь главного спонсора турнира — финансовой компании Capital One. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 92 клубов Англии из четырёх высших дивизионов чемпионата Англии (Премьер-лиги и трёх дивизионов Английской футбольной лиги). Действующим победителем турнира являлся «Ливерпуль», победивший «Кардифф Сити» в финале 2012.

В финальном матче встретились команда Премьер-лиги «Суонси Сити» и команда Второй лиги «Брэдфорд Сити». Победитель турнира квалифицировался в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2013/2014. Им стал «Суонси Сити», забивший в ворота «Брэдфорд Сити» пять безответных мячей.

Первый раунд 
Жеребьевка первого раунда состоялась 14 июня 2012 года в 9:30 по BST. Днями проведения матчей были установлены 13-15 августа 2012 года, но некоторые матчи были перенесены на 11 и 12 августа по согласованию обеих команд.

Второй раунд 
Жеребьёвка матчей второго раунда состоялась 15 августа 2012 года, когда все матчи первого раунда были сыграны. Со второго раунда в борьбу за кубок вступают клубы Премьер-лиги, за исключением клубов, выступающих в европейских кубках (Лига Чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА). Также со второго раунда начинают свой выступление клубы, покинувшие в сезоне 2011/12 Премьер-лигу с 18 и 19 мест — «Болтон Уондерерс» и «Блэкберн Роверс».

Матчи второго раунда были сыграны 28-30 августа 2012 г.

Третий раунд

Четвёртый раунд 
Матчи были сыграны 30-31 октября 2012 года.

Четвертьфинал 
На этой стадии турнира выступали пять команда Премьер-лиги и три команды низших дивизионов Англии.

Полуфинал 
«Брэдфорд Сити» остался единственным клубом на этой стадии, который представлял не Премьер-лигу.

Финал 

Финал был сыгран 24 февраля 2013 года на стадионе Уэмбли. В матче встретились команда Премьер-лиги «Суонси Сити» и команда Второй лиги «Брэдфорд Сити».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Футбольной лиги на Football-League.co.uk
 Кубок Футбольной лиги на BBC Sport

2012
Кубок лиги